Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2014. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 30. Dezember 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Auckland